King of the Ring 2006 è stata la diciassettesima edizione dell'omonimo torneo di wrestling organizzato dalla WWE.

Per la settima volta nella storia, la prima dal 1991, l'evento non è stato trasmesso sotto forma di pay-per-view.

Il torneo si è svolto tra il 14 aprile e il 21 maggio 2006, con la finale che si è disputata durante Judgment Day all'U.S. Airways Center di Phoenix.

Struttura del torneo 

2006
Wrestling nel 2006